Ово је списак валута у оптицају. Са стране су дате међународне ознаке валуте, словне и нумеричке, које је одредила Међународна организација за стандардизацију – -{ISO 4217 Curency names and code elements}-.

Списак још није потпун.

Нејасног статуса (са НБС):
 Нова кванза, AON, 024
 Кванза реал, AOR, 982
 Арубијски гулден, AWG, 533
 Афган, AFA, 004
 Холандскоантилски гулден, ANG, 532
 Боливски мвдол, BOV, 984
 Франак Демократске Републике Конго, CDF, 976
 Унидадес де фоменто, CLF, 990
 Зеленортски ескудо, CVE, 132
 Финска марка, FIM, 246
 Фолкландска фунта, FKP, 238
 Фунта стерлинга, GBP, 826
 Гибралтарска фунта, GIP, 292
 Гвинеја бисао пезос, GWP, 624
 Јордански динар, JOD, 400
 Кајмански долар, KYD, 136
 Тенџе, KZT, 398
 Малгашки франак, MGF, 450
 Петака, MOP, 446
 Судански динар, SDD, 736
 Свете Јелене фунта, SHP, 654
 Манат, TMM, 795
 Паанга, TOP, 776
 Тиморски ескудо, TPE, 626
 Турска лира, TRL, 792
 Тајвански долар, TWD, 901
 Тала, WST, 882
 ЦФА франак BEAC, XAF, 950
 СДР, XDR, 960
 ЦФА франак БЦЕАО, XOF, 952
 ЦФП франак, XPF, 953

Извори

Литература 
 Шифарник валута, Народна банка Србије
 Лексикон држава света, Политика и Народна књига, Београд, 2006. 
 http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/currencycodeslist.html  
 Field Listing - Currency (code), ЦИА, The World Factbook]

Види још 
 Списак валута по државама
 Тржиште страних валута

Спољашње везе 
 XE.com Interactive Currency Table  
 Japan In English: Numbers & Measure 

Валутно тржиште